Антагониста или антагонист је лик који се супротствља протагонисти у уметности, најчешће књижевности.

Антагонист се такође може односити на:
Антагонист (албум), дебитантски албум немачког металкор бенда Марун 
Антагонист (фармакологија), тип рецепторског лиганда или лека
Антагонист (бенд), металкор бенд из Калифорније
Антагонист (мишић), врсту мишића

Референце